Шампе може да се односи на:

 Шампе (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шампе (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Шампе сир Мозел, насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел